DSO steht für:
 Darkstar One, ein Computerspiel
 Dark Star Orchestra, eine Tribute-Band der Rock-Gruppe Grateful Dead
 Data Store Object, einen persistenten Datenspeicher in SAP BI
 Data Source Object, eine Programmierschnittstelle zum Einbinden von XML-Dateien bspw. in Webseiten
 Days Sales Outstanding, eine Kennzahl für ausstehende Forderungen
 Deathspell Omega, eine französische Black-Metal-Band
 Deep Sky Object, Himmelsobjekte außerhalb unseres Sonnensystems
 Demand & Support Organisation, einen Beratungsansatz zum Aufbau einer Schnittstelle zwischen Fachbereich und Umsetzung
 Deutsche Schule Oslo, eine deutsch-norwegische Begegnungsschule
 Deutsche Stiftung Organtransplantation
 Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
 Diablo Swing Orchestra, eine schwedische Crossover-Band
 Die Siedler Online, eine Onlinevariante des Computerspiels „Die Siedler“
 Digitales Speicheroszilloskop (englisch: Digital Storage Oscilloscope)
 Distinguished Service Order, einen britischen Verdienstorden
 Distribution System Operator, siehe Verteilnetzbetreiber
 Division Spezielle Operationen, eine ehemalige Division der Bundeswehr
 Drakensang Online, Online-Computerspiel
 Drehscheibe Online, Internetforum der Eisenbahn-Zeitschrift Drehscheibe

DSO